Privor, dio gornje Žrnovnice. Upravno pripada naselju Žrnovnici u Gradu Splitu.

Stanovnici nekadašnje gornje Žrnovnice, prije svega s predjela Privora, spustilo se i naselilo Korešnicu. 

U naselju je pet neasfaltiranih ulica u lošem stanju, uske ceste i na potpornim zidovima zbog čega autobusi ne voze ovamo. Povremeno vlasti izgrade nasip koji potraje do prvih jačih oborina. Dugo godina nije bilo velike potrebe za infrastrukturom, no ljudi su otkrili Privor i naseljavaju se u nj. Usprkos svim manama, Žrnovnica, pa tako i Privor privlačni su za obiteljski život, jer su daleko od vreve i nema nedostatka parkirališta. Turisti su otkrili ovaj predio te je postao turistički epicentar Žrnovice u kojem se grade mali ekstra luksuzni hoteli i podignuto je dvadesetak kuća s bazenom.

Izvori 

Split